

1986–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Weblinks 
 futsalplanet.com
 futsaldobrasil.com.br

Brasilien
Futsal (Brasilien)